Комад (, , , ) може да се односи на:

 Комад (целина нечега) - Може да се смањи или да се подели на делове који се називају „комади“. Синоними си: део, парцела, исечак, парче, сегмент.
 Комад (музика) - композиција, музички комад, опус 
 Комад (позориште) - позоришни комад, представа
 Комад (балет) - балетски комад, балетска представа
 Комад (књижевност) - књижевни комад
 Комад (жарг.) - женска особа

Извори

Спољашње везе 
 Комад
 Музички комади за кларинет